Сан Еухенио има више значења:

 Сан Еухенио (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Еухенио (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику